Това е списък на часовникови кули на територията на Северна Македония. Кулите са строени по време на Османското владичество на областта, като първите построени кули се датират от средата на XVI век. Местни специалисти делят кулите на 4 групи: запазени оригинални часовникови кули (в Скопие, Битоля, Охрид, Прилеп, Гостивар, Свети Никола), стражеви кули преобразувани в часовникови (във Велес, Щип, Кратово и Кочани), разрушени кули (в Стар Дойран, Неготино, Тетово, Кичево, Крива Паланка, Ресен, Струга, Куманово и Дебър) и часовникови кули – камбанарии (в Скопие, Крушево и Берово).

Външни препратки 
 Османлиски градби – Саат Кули – Македонија

Бележки 

!